Янис Калниньш (; 3 ноября 1904 — 30 ноября 2000) — латвийский и канадский дирижёр, композитор и органист XX века, сын Альфреда Калниньша.

Биография 
Янис Калниньш родился в 1904 году в Пярну в семье одного из ведущих музыкальных деятелей Латвии своего времени, Альфреда Калниньша. В первой половине 1920-х годов брал уроки композиции у Язепса Витолса и дирижировал оркестром Латвийской консерватории, затем учился в Зальцбурге у Эриха Клейбера и в Берлине у Германа Абендрота и Лео Блеха.

С 1923 по 1933 год Янис Калниньш дирижирует в Латвийском национальном театре, с 1933 по 1944 год в Латвийской национальной опере. Помимо этого, он выступает в качестве приглашеного дирижёра в Швеции (в Королевской опере), Польше и Германии.

С 1948 года Калниньш проживает в Канаде. В течение 40 лет он выполняет обязанности органиста-хормейстера в церкви Св. Павла во Фредериктоне (с 1991 года почётный органист). С 1951 по 1971 год он дирижирует Публичным оркестром Фредериктона и преподает в местном педагогическом колледже. Кроме этого, с 1962 по 1968 год он возглавляет Симфонический оркестр Нью-Брансуика. Калныньш также дирижировал на фестивалях латвийской музыки, проходивших в разные годы в Северной Америке.

Янис Калниньш скончался в 2000 году во Фредериктоне. Похоронен в Риге на Лесном кладбище. В июле 2001 года в его память был дан концерт в рамках Праздника латвийской песни и танца.

Творчество 
Интерес Яниса Калниньша к латвийскому фольклору был привит ему в юности Эмилем Мелнгайлисом. После переезда в Канаду к нему добавился интерес к канадским культурным традициям, что нашло отражение в его творчестве. Будучи органистом-хормейстером, Калниньш получил возможность писать музыку для органа, оркестра и хора. Наиболее удачны его работы для органа, в полной мере использующие возможности инструмента и отражающие виртуозное мастерство самого автора.

Основные работы 

 Оперы

 «Чудесная птица Лолиты» (1934)
 «Гамлет» (1935)
 «В огне» (1936)

 Балеты
 «Соловей и роза» (1938)
 «Осень» (1938)

 Оркестровая музыка
 «Два латышских крестьянских танца» (1936)
 4 симфонии (1939—44, 1953, 1973, 1977)
 Концерт фа-диез мажор для скрипки с оркестром (1946)
 «Музыка для струнного оркестра» (1965)
 Нью-Брансуикская рапсодия (1967)
 Симфоническая поэма (1982)
 Концерт для фортепиано и камерного оркестра (1984)
 «Долгая ночь» (без даты)

 Камерная музыка
 Соната для гобоя и фортепиано (1963)
 «Две пастушеских песни» для голоса, гобоя и фортепиано (1963)
 Трио для скрипки, альта и виолончели (1979)
 Соната № 2 для органа (1981)
 «Три прелюдии для органа» (1983)
 Фортепианный квинтет (1987)

 Вокальные произведения
 Кантата «Скудельница» (, без даты)
 Latvijai (слова Э. Райстерса, 1976)
 Нью-Брансуикский песенный цикл (1984)
 Кантата Trimdinieku Vakardziesma (1988)
 Реквием ми минор (1991)

Награды и звания 
Янис Калниньш был кавалером ордена Трех звезд (1936, Латвия) и ордена Васы (Швеция). В 1981 году он стал почетным доктором музыки университета Маунт-Эллисон (Саквилл, Нью-Брансуик), а в 1984 году был удостоен Премии Нью-Брансуика за заслуги в сфере искусства.

Примечания

Ссылки 
 Robert C. Bayley, Betty Nygaard King. Kalnins, Janis (The Canadian Encyclopedia)
 Janis Kalnins  (Canadian Music Centre)
  (Музыкальная энциклопедия, т. 2)

Органисты Латвии
Органисты Канады
Почётные доктора Университета Маунт-Эллисон
Похороненные на Лесном кладбище